Creti ist der Familienname folgender Personen:

 Donato Creti (1671–1749), italienischer Maler
 Leone Cretì (* 1957), italienischer Regisseur
 Marcello Creti (1922–2000), italienischer Erfinder
 Vasco Creti (1894–1945), italienischer Schauspieler

Siehe auch:
 Krethi